Alopias – rodzaj chrzęstnoszkieletowych ryb morskich z monotypowej rodziny kosogonowatych (Alopiidae) zaliczanej do lamnokształtnych. Wcześniej zaliczano je do rodziny lamnowatych. Są aktywnymi drapieżcami zjadającymi mniejsze ryby i głowonogi. Nazwa Alopias pochodzi od greckiego alopex,  tzn. lis, dlatego rekiny z tej rodziny nazywane są lisami morskimi.

Zasięg występowania 
Występują głównie w strefie pelagialnej oceanów. Młode egzemplarze spotykane są w strefie przybrzeżnej.

Cechy charakterystyczne 
Ciało wrzecionowate, smukłe. Pysk krótki. Górny płat płetwy ogonowej mocno wydłużony, stanowi niemal połowę długości ciała ryby, kształtem przypomina żeleźce kosy. Dorastają do 7 m długości, osiągając masę ciała około 350 kg.
Jajożyworodne, embriony zjadają swoje rodzeństwo.

Klasyfikacja 
Gatunki zaliczane do tego rodzaju:

 Alopias pelagicus
 Alopias superciliosus
 Alopias vulpinus – kosogon, lis morski

Zobacz też 
 Ryby – wykaz rodzin

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kosogonowate

de:Fuchshaie
en:Thresher shark
es:Tiburón azotador
fr:Requin renard